Aby steht für:
 Aby (East Lindsey), Ort in East Lindsey, Lincolnshire, England

aby steht für:
 Aneme Wake (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Oro Province, Papua-Neuguinea

Åby steht für:
 Åby (Norrköping), Ortschaft in der schwedischen Gemeinde Norrköping

Åby ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Åby (1883–1961), schwedischer Opernsänger (Bass)

ABY steht für:
 Air Arabia (ICAO-Code), Fluggesellschaft aus den VAR
 Southwest Georgia Regional Airport (IATA-Code), Flughafen in Albany (Georgia)

Siehe auch:
 Aaby
 Aby Branch, Fluss im US-Bundesstaat Mississippi

Abkürzung